Михаи́л Рома́нович Перепе́чин () — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза, лейтенант. После войны работал мастером на заводах и в алма-атинском ремстройтресте.

Биография 
Родился 24 апреля 1924 года в крестьянской семье в селе Новогеоргиевка 2-я Новогеоргиевского-2 сельсовета Петуховского района Ишимского округа Уральской области, ныне село — административный центр Новогеоргиевского сельсовета Петуховского района Курганской области. Русский.

После окончания Утчанской семилетней школы работал в колхозе «Заря новой жизни». В конце 1930-х годов семья переехала в город Первоуральск Свердловской области. Здесь Михаил Перепечин окончил школу фабрично-заводского обучения.

15 августа 1942 года призван Петуховсим РВК в ряды Рабоче-крестьянской Красной Армии. Окончил полковую школу. На фронтах Великой Отечественной войны с 1943 года. Служил в разведке, командир отделения взвода пешей разведки, затем помощник командира разведывательного взвода 759-го стрелкового полка 163-й стрелковой дивизии 40-й армии 2-го Украинского фронта. Член ВЛКСМ.

Сержант М. Р. Перепечин особо отличился при форсировании реки Южный Буг. 13 марта 1944 года Перепечин с группой разведчиков одним из первых на подручных средствах переправился через реку Южный Буг у города Ладыжин Тростянецкого района Винницкой области Украины. Завязал бой на правом берегу, чем способствовал форсированию реки другими подразделениями. В ходе боя Перепечин был ранен, но продолжал сражаться до подхода подкрепления.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 сентября 1944 года за героизм и мужество, проявленные при форсировании реки Южный Буг, сержанту Перепечину Михаилу Романовичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» под номером 4246.

В сентябре 1944 года получил краткий отпуск в Москву, где в Кремле М. И. Калинин вручил Михаилу Романовичу Перепечину Золотую Звезду Героя Советского Союза и орден Ленина.

В 1945 году окончил курсы младших лейтенантов. День Победы встретил в Австрии в городе Вене. В 1946 году лейтенант Перепечин уволен в запас.

После войны работал в Первоуральске мастером трубопрокатного цеха Старотрубного завода. В 1954 году переехал в город Новая Ляля. Работал на Ново-Лялинском целлюлозно-бумажном комбинате.

С 1951 года член ВКП(б), в 1952 году партия переименована в КПСС.

В 1962 году с семьей переехал в Казахскую ССР в город Алма-Ату. Заведовал отделом коммунального хозяйства в одном из районов города, затем работал мастером алма-атинского ремстройтреста. Избирался депутатом Ленинского районного Совета депутатов трудящихся города Алма-Аты. В 1968 году ушёл на заслуженный отдых.

Скончался 18 января 1989 года в городе Алма-Ате, похоронен на Центральном кладбище города.

Награды 
 Герой Советского Союза, 13 сентября 1944 года
 Медаль «Золотая Звезда» № 4246
 Орден Ленина
 Орден Отечественной войны I степени — дважды, в том числе: 23 марта 1944 года; 1985 год(?)
 Орден Славы III степени, 23 февраля 1944 года

Память 
 Имя Героя носит средняя школа № 3 города Первоуральска.
 Его имя увековечено на мемориале героев-зауральцев в городе Кургане.
 Мемориальная доска, установлена в Новогеоргиевской средней школе Петуховского района в 2015 году.

Примечания

Литература 
 
 Золотое созвездие Зауралья. Книга 1. — Курган: Парус-М, 2000.

Ссылки 
 
  № в базе данных 

Члены КПСС
Персоналии:Первоуральск
Персоналии:Новая Ляля
Депутаты районных (в городах) советов СССР
Разведчики Великой Отечественной войны
Пехотинцы Великой Отечественной войны
Похороненные на Центральном кладбище Алма-Аты